Esta lista de presidentes da Assembleia Legislativa da Paraíba compreende todas as pessoas que exerceram o comando do Poder legislativo na história da Paraíba tendo sido eleitos ou nomeados, desde a Proclamação de Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822.

O atual presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba é Gervásio Maia, após ser eleito ao cargo em 1 de fevereiro de 2015 para o segundo biênio da 18ª legislatura estadual.

Presidentes do período imperial (1835 — 1889) 
A Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte foi criada em 5 de abril 1835, por meio do Ato Adicional de 16 de agosto de 1834, que substituiu os Conselhos Regionais de Província por Assembleias Legislativas Provinciais. A partir de então, durante um período de pouco mais de meio século, transcorreram 27 legislaturas com mandatos de dois anos cada, até a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, quando todas as instituições legislativas provinciais foram extintas.

Presidentes do período republicano (1891 — 2018) 

Assembleia Legislativa da Paraíba
História da Paraíba
Listas da Paraíba
Paraíba